Malvavisco puede referirse a:

En botánica 
 El nombre común de la planta Alcea rosea.
 El nombre común de la planta Althaea cannabina.
 El nombre común de la planta ''Althaea officinalis.

 En alimentación 
 La golosina Malvavisco